Ліга I 2014—2015 — 97-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЧФР (Клуж-Напока), КС Університатя (Крайова), Петролул, Динамо не були допущені УЄФА до єврокубків через невидачу ліцензії.

Позначення:

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway 

2014—2015
Румунія
Румунія
2014 у румунському спорті
2015 у румунському спорті